Geografia: Brousse (Cruesa), comuna de França, regió de Llemosí, departament de Cruesa, districte d'Aubusson i cantó d'Auzances.
 Biografies: 
 Charles-Emmanuel Brousse (1892 - Castellnou dels Aspres, 1981), advocat, militar i polític nord-català
 Emmanuel Brousse (Perpinyà, 1866 - París, 1926), historiador, periodista i polític nord-català
 Georges Brousse (? - 1944), periodista, director de l'Indépendant de Perpinyà, mort en deportació a Alemanya
 Paul Brousse (Montpeller, 1844 - París, 1912), metge i polític socialista francès